Die AVP Tour 2020 ist die US-amerikanische Turnierserie im Beachvolleyball. Sie wurde als Champions Cup Series mit drei Turnieren in Long Beach ausgetragen.

Übersicht der Turniere

Modus 
Wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten wurde die AVP Tour 2020 als Champions Cup Series ausgetragen. Diese bestand aus drei Turnieren. Alle Turniere fanden in Long Beach ohne Zuschauer statt. Die Spiele im Hauptfeld werden nach dem System Double knock-out ausgetragen. Dafür waren jeweils sechs Duos automatisch qualifiziert. Die restlichen zwei Teams im Achterfeld kamen aus einer Qualifikationsrunde, die jeweils am Vortag mit zwölf Teams im einfachen K.-o.-System ausgetragen wurde.

Der Sieger jedes Turniers erhielt 100.000 $ Preisgeld. Für das beste Team der Champions Cup Series gab es bei Männern und Frauen zusätzlich jeweils 50.000 $.

Turniere der Frauen

Erstes Turnier

Zweites Turnier

Drittes Turnier

Turniere der Männer

Erstes Turnier

Zweites Turnier

Drittes Turnier

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Ergebnisse in der Beach Volleyball Database (englisch)

Einzelnachweise 

Beachvolleyballwettbewerb in den Vereinigten Staaten
Volleyballveranstaltung 2020